Pharmen är den fastighet som ägs av Kårhuset Pharmen AB på Gluntenområdet i Uppsala. Huset hyrs av och används som Farmacevtiska studentkårens kårhus. Kårhuset, som invigdes 1992, ligger omkring 500 meter öster om Biomedicinskt centrum (BMC), på andra sidan Dag Hammarskjölds väg. Tidigare hade Farmacevtiska studentkåren sina lokaler i en villa på Banérgatan.

Kårhus i Sverige
Byggnader vid Uppsala universitet